Игорь Матвие́нко: Матвиенко, Игорь Григорьевич (род. 1971) — украинский яхтсмен.
 Матвиенко, Игорь Игоревич (род. 1960) — советский и российский музыкальный продюсер, композитор.